UAE steht für:

 Emirates, eine Fluglinie mit Sitz in Dubai (ICAO-Code)
 Ultrasonic Assisted Extraction, eine Vorbehandlungsmethode für die Extraktion von Stoffen aus natürlichen Materialien, speziell Zellen
 Unerwünschtes Arzneimittelereignis (unbeabsichtigte und schädliche Reaktionen im Zusammenhang mit der Anwendung eines Arzneimittels)
 Unión Aérea Española, eine ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Universal-Anschluss-Einheit, eine Anschlussdose für RJ45-Stecker in der Telekommunikation
 Universelle Abbildungseigenschaft, in der Mathematik beschreibt die eindeutige Existenz einer Abbildung im Diagramm des Homomorphiesatzes
 Unix Amiga Emulator 
 User Agent Entity, eine Instanz im User Agent Layer (UAL)
 Uterusarterienembolisation, eine Behandlungsmöglichkeit bei Uterus myomatosus
 Vereinigte Arabische Emirate, internationales Länderkürzel (United Arab Emirates)

UAE